Шенов може да се односи на:

 Шенов (Острава-град), град у округу Острава-град, Чешка Република
 Шенов (Златна обала), насељено место у Француској, у департману Златна обала
 Шенов (Саона и Лоара), насељено место у Француској, у департману Саона и Лоара